

Міфологія 
 Уранія — в грецькій міфології одна з дев'яти олімпійських муз, муза астрономії.

Кораблі 
 Уранія — фрегат ВМС Королівства Обох Сицилій. На службі протягом 1834—1860 років
 Уранія — торпедний крейсер типу «Партенопе» Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1893—1912 років.
 Уранія — австро-угорський пасажирський пароплав, збудований у 1916 році під назвою «Hungaria». У 1919 році переданий Італії. У 1923 році перейменований на «Genova». У 1933 році перейменований на «Urania». Протягом 1935—1936 років використовувався як військовий транспорт. З 1937 року — шпитальне судно. Потоплений 3-4 квітня 1941 року в Червоному морі.
 Urania (F 552) — корвет типу «Мінерва». На службі у складі ВМС Італії протягом 1987—2016 років. У 2017 році проданий Береговій охороні Бангладешу, де отримав назву «CGS Mansoor Ali (PL73)»

Журнали 
 Уранія — польський науково-популярний астрономічний журнал.
 Уранія — італійський журнал з наукової фантастики.
  — британський феміністський журнал 1916—1940 років.
  — колишній німецький науково-популярний журнал.
  — німецький музичний журнал 1843—1911 років, присвячений органам.

Інше 
 30 Уранія — астероїд головного поясу